Pitfall (1948) - Amerikaanse film uit 1948
 Pitfall (1962) - Japanse film uit 1962
 Pitfall (2013) - Britse kort film uit 2013
 The Pitfall - Zweedse film uit 1989

Videospel
 Pitfall! - videospel uit 1982
 Pitfall II: Lost Caverns - vervolg uit 1984
 Pitfall: The Mayan Adventure - vervolg uit 1994
 Pitfall 3D: Beyond the Jungle - vervolg uit 1998
 Pitfall: The Lost Expedition - vervolg uit 2004